John Agnew ist der Name folgender Personen:

* John Agnew (Fußballspieler) (1935–2002), englischer Fußballspieler
 John A. Agnew (* 1949), britisch-amerikanischer Geograph 
 John Lyons Agnew (1884–1931), kanadischer Manager